Der Lerchenberg ist eine Erhebung () am nordöstlichen Ende der Gemarkung der Gemeinde Wildberg (Schwarzwald) an der Grenze zu Deckenpfronn. 

Auf dem Lerchenberg befindet sich die Funkübertragungsstelle Lerchenberg, eine Fernmeldeanlage der Landespolizeidirektion Karlsruhe. 

Berg unter 1000 Meter
Berg in Europa
Berg in Baden-Württemberg
Berg im Landkreis Calw
Geographie (Wildberg, Schwarzwald)
Berg im Schwarzwald